Le Vallon est le titre des œuvres suivantes :
 Le Vallon, poème d'Alphonse de Lamartine publié en 1820 ;
 Le Vallon (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1946, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Le Vallon (), pièce de théâtre d'Agatha Christie de 1951 ;
 Le Vallon, pièce de théâtre française de Simone Benmussa de 1988 ;
 Le Vallon (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2004 ;
 Le Vallon, troisième  épisode de la saison 3 des Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2021.

Voir aussi